Chabron est un nom propre. Chabroň est un nom propre tchèque. Ils peuvent faire référence à :

Patronyme 

 Bertrand de Chabron (1806-1889), général et homme politique français ;
 Georges Marcelin Chabron de Solilhac (1769-1829), officier français chouan pendant la Révolution française, puis député royaliste ;
  (1955-), joueur tchèque de hockey sur glace.

Patronyme français